Lovette ist der Familienname folgender Personen:

 Irby Lovette (* 1969), US-amerikanischer Ornithologe und Ökologe
 Oscar Lovette (1871–1934), US-amerikanischer Politiker